Пастилки:

 Пастилки — разновидность твёрдых дозированных лекарственных форм.
 Пастилки () — село в Перечинском районе Закарпатской области Украины.
 Пастилки кондитерские — конфеты(не путать с карамелью кондитерской и леденцами кондитерскими).
 Пастилки Виши — известная французская марка пастилок.

См. также 
 Пастила